Соревнования по баскетболу среди мужских команд на XXVII летней Универсиаде в Казани прошли с 7 по 16 июля 2013 года и завершились победой команды России.

В турнире приняли участие 24 команды, распределённые на предварительном этапе на 4 группы по 6 команд, в т.ч. сборная России была посеяна в группе A под номером 1. В каждой из групп команды сыграли друг с другом по одному матчу. Команды, занявшие 1 и 2 места в своих группах, разыграли места с 1 по 8. Команды, занявшие 3 и 4 места, разыграли места с 9 по 16. Команды, занявшие 5 и 6 места, разыграли места с 17 по 24.

Соревнования проходили преимущественно в профильном спорткомплексе Баскет-холл, а также на ряде других площадок.

Групповой этап

Группа A 

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

Группа B 

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

Группа C 

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

Группа D 

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

Плей-офф

Четвертьфиналы за 17-24 места

Четвертьфиналы за 9-16 места

Четвертьфиналы

Полуфиналы за 21-24 места

Полуфиналы за 17-20 места

Полуфиналы за 13-16 места

Полуфиналы за 9-12 места

Полуфиналы за 5-8 места

Полуфиналы

Матч за 23-е место

Матч за 21-е место

Матч за 19-е место

Матч за 17-е место

Матч за 15-е место

Матч за 13-е место

Матч за 11-е место

Матч за 9-е место

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал

Сноска 
  Сборная Филиппин покинула турнир перед квалификацией за 17-24 места. Её дисквалифицировали. В оставшихся матчах сборной Филиппин засчитали технические поражения со счётом 0:20 и она заняла 24-е место.

Финальная расстановка

Ссылки 
Баскетбол на официальном сайте Универсиады

Баскетбол на летней Универсиаде 2013